Trg maršala Tita je ime več trgov, ki so (bili) poimenovani po Josipu Brozu - Titu:
 Trg maršala Tita, Ilirska Bistrica
 Trg maršala Tita, Tolmin

Glej tudi 
 Cesta maršala Tita, Jesenice
 Titova cesta
 Titova ulica
 Titov trg

Josip Broz - Tito